Manchado puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Antonio Manchado (1965-), exfutbolista .
 Marisa Manchado (1956-), compositora de música clásica y profesora española.
 Miguel Manchado García (1925-2010), militar español, coronel de la Guardia Civil, que participó en el Golpe de Estado en España de 1981.

Biología 
 Cerdo ibérico manchado de Jabugo, raza porcina española originaria de Andalucía.
 Cardo manchado 
 Trébol manchado

Miscelánea 
Caffè macchiato, café manchado
Manchado espectral o leakage